Granaty Wielickie (słow. Velické Granáty, Granátová stena) – grań w Tatrach Wysokich
 Wielka Granacka Baszta (słow. Granátová stena) – turnia w Tatrach Wysokich